Князь Михаи́л Петро́вич Барата́ев (; 1784—1856) — российский государственный деятель грузинского происхождения, действительный статский советник, предводитель дворянства Симбирской губернии, видный масон. Нумизмат, первый исследователь нумизматики Грузии.

Биография 
Происходил из древнего грузинского княжеского рода Баратаевых (Бараташвили). Родился  года. Его отцом был симбирский наместник, генерал-поручик Пётр Михайлович Баратаев (1734—1789).

Службу начал, поступив юнкером в 11 артиллерийский батальон 4 октября 1798 года.
 17 ноября 1799 получил звание подпоручика.
 23 июня 1803 года перевёлся в 7 артиллерийский полк.
 30 января 1805 года уволился со службы.
 12 июня 1806 года поступил на службу в Павлоградский гусарский полк.
 27 апреля 1807 года поступил адъютантом на службу к генерал-майору Ефиму Игнатьевичу Чаплицу с производством в поручики.
 23 ноября 1807 года награждён орденом святого благоверного князя Владимира с бантом.
 30 ноября 1807 года награждён золотым крестом за Прейсиш-Эйлау.
 Из-за ран уволен со службы 5 февраля 1809 года с чином штабс-ротмистра.
 21 декабря 1815 года стал предводителем уездного симбирского дворянства, а с 1 января 1820 года предводитель губернского дворянства, занимал этот пост по 1835 год.

В феврале 1826 года был арестован в Симбирске по подозрению в связях с декабристами; 3 марта доставлен в Санкт-Петербург, где содержался в Главном штабе пока не было установлено что связей с декабристами он не имел; 25 мая 1826 года по высочайшему указу был освобождён; 26 августа того же года получил чин статского советника.

Председатель Комитета (организован в 1826 году) сооружения соборного храма в Симбирске. В 1829—1832 почётный попечитель, в 1834—1836 годах — попечитель и член совета Дома трудолюбия в Симбирске. Учредитель, секретарь, в 1829—1833 почётный попечитель, в 1832—1836 гг. — также член совета Женского общества христианского милосердия в Симбирске. В 1832—1834 гг. — почётный попечитель (смотритель) Симбирской губернской гимназии. Заведовал дворянским пансионом в Симбирске. В 1830-х годах купил деревню Вырыпаевка. 

 22 сентября 1835 года поступил на службу в министерство внутренних дел.                                                                                                                                      
 21 августа 1838 года получил чин действительного статского советника.
 С 13 апреля 1839 года работает в министерстве финансов.
 9 июня назначен начальником закавказского таможенного округа.
 В 1843 году вышел в отставку.                                                                                                                           

Находясь на службе в Грузии Михаил Петрович Баратаев увлёкся нумизматикой, собрал уникальную коллекцию грузинских монет. После выхода на пенсию он написал на русском и французском языках «Нумизматические факты Грузинского царства». В этом издании хоть и содержится ряд ошибок, и данные не всегда точны, но тем не менее оно стало первым исследованием посвящённым монетам Грузии. За свой труд был избран в Париже в члены Академии. Известный археолог, член-основатель императорского Археологического общества.

Умер  года в своём имении Баратаевка, около Симбирска. Похоронен на кладбище Симбирского Покровского мужского монастыря .

Масонство 
Видный масон начала XIX столетия. Был заочно возведён И. В. Бёбером в высшие степени масонства в петербургском капитуле «Феникс», затем его действительный член. Орденское имя: Рыцарь великого орла. Орденский девиз: Смотрю на солнце и блеска молнии не страшусь.

В 1817 году стал основателем московской ложи «Александра тройственного спасения», работавшей по Исправленному шотландскому уставу.

В 1817—1818 годах наместный мастер работ на русском языке петербургской ложи Соединённые друзья. Член Великой ложи «Астрея», почётный член множества лож в России.

Основатель и бессменный досточтимый мастер симбирской ложи «Ключ к Добродетели» (основана 30 ноября 1817 года). В марте 1818 года М. П. Баратаевым при ложе было основано «Симбирское общество христианского милосердия». В июле 1819 года в ложе был создан особый комитет для воспитания, который следил за подготовкой сыновей масонов для поступления в Царскосельский лицей, а также за их обучением там. В 1819 году пытался создать отделение ложи в Казани. В мае 1820 года члены ложи создали «Симбирский дом трудолюбия для бедных девиц дворянского происхождения» (впоследствии Елизаветинское училище). Ложа тайно продолжала собрания после запрета масонства в России в 1822 году. Архив ложи был конфискован правительством при аресте М. П. Баратаева по делу декабристов и полностью сохранился.

Семья 
Жена (с 1810 года) — Александра Николаевна, урождённая Чоглокова (умерла 1834)
 Сын — Михаил (15.1.1814—10.7.1879), статский советник, его сын Сергей Михайлович (1861—1930) депутат Государственной думы I созыва от Симбирской губернии.
 Сыновья — младенец Петр-старший (1.1.1818—24.6.1819), младенец Николай (3.6.1823—24.6.1823), Сергей (р. 3.7.1827), Алексей (р. 2.5.1829), младенец Петр-младший († 20.2.1831).
 Дочери — Елизавета (1811—13.4.1876), Александра (р. 1815), Екатерина (р. 1816), Анна (р. 4.4.1820), Софья (р. 9.7.1822), Вера (29.2.1824—4.10.1828), Аделаида (р. 13.4.1825).

Примечания

Литература 
 
 
 
 Серков А. И. Русское масонство. 1731—2000 гг. Энциклопедический словарь. — : Российская политическая энциклопедия, 2001. — 1224 с. — 3 000 экз. — ISBN 5-8243-0240-5. 
 Список гражданским чинам первых четырёх классов по старшинству. Санкт-Петербург, 1843.

Ссылки 
 Баратаев (Бараташвили) Михаил Петрович 

Нумизматы Грузии
Нумизматы Российской империи
Историки Грузии
Симбирские губернские предводители дворянства
Масоны России
Привлечённые к следствию по делу декабристов
Действительные статские советники
Почётные вольные общники Императорской Академии художеств